San José de Gracia es un topónimo que en México se puede referir a:

Municipio de San José de Gracia (Aguascalientes), municipio del estado de Aguascalientes;
San José de Gracia (Aguascalientes), localidad del estado de Aguascalientes, cabecera del municipio anterior;
San José de Gracia (Jalisco), localidad del estado de Jalisco;
San José de Gracia (Michoacán), localidad del estado de Michoacán;
San José de Gracia (Sinaloa), localidad del estado de Sinaloa.

También puede referirse a:
Casa de la Cultura de San José de Gracia